Чемпіонат Австрії 1998—1999 () — 88-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Другий титул чемпіона Австрії здобув Штурм.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1999
Австрія
Австрія
1998 в австрійському спорті
1999 в австрійському спорті